1-й сме́шанный авиацио́нный ко́рпус (1-й сак) — соединение Военно-Воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшее участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования корпуса 

 1-й смешанный авиационный корпус;
 9-й штурмовой авиационный корпус;
 9-й штурмовой авиационный Лодзинский корпус;
 9-й штурмовой авиационный Лодзинский Краснознамённый корпус.

Создание корпуса 
Сформирован в октябре 1942 года Приказом НКО СССР

Преобразование корпуса 
1-й смешанный авиационный корпус 14 ноября 1944 года преобразован в 9-й штурмовой авиационный корпус

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 28 октября 1942 года по 23 марта 1943 года, 147 дней
 с 31 мая 1943 года по 28 мая 1944 года, 364 дня
 с 20 июля 1944 года по 7 сентября 1944 года, 50 дней
Всего — 561 день.

Командование корпуса

Командир корпуса 
  Герой Советского Союза генерал-майор авиации Шевченко Владимир Илларионович — с 23 октября 1942 года по 12 мая 1944 года
 генерал-майор авиации Златоцветов (Гольдфарб) Авраам Ефимович — с 13 мая 1944 года по 12 июня 1944 года
 генерал-майор авиации Рубанов Степан Ульянович — с 13 июня 1944 года по 4 июля 1944 года
 полковник Иволгин Василий Иванович — c 5 июля 1944 года по 22 июля 1944 года
 генерал-майор авиации Виноградов Василий Александрович — с 23 июля 1944 года по 11 августа 1944 года
 генерал-майор авиации Крупский Иван Васильевич — с 12 августа 1944 года по ноябрь 1944 года

Военный комиссар, замполит 
 полковник Е. И. Лапин — с 23 октября 1942 по 17 января 1944 года
 подполковник А. В. Пиркин — с 18 января 1944 по 14 ноября 1944 года

Начальник штаба 
 полковник А. В. Галькевич с 23 октября 1942 по 14 ноября 1944 года
 полковник Иволгин Василий Иванович с июня 1944 года

В составе объединений

Соединения, части и отдельные подразделения корпуса

Боевой состав на с 01 октября 1942 года по 28 мая 1944 года 

 267-я штурмовая авиационная дивизия (с 01.05.1943 года 5-я гвардейская штурмовая авиационная дивизия)
 808-й штурмовой авиационный полк (с 01.05.1943 года 93-й гвардейский штурмовой авиационный полк)
 843-й штурмовой авиационный полк  (с 01.05.1943 года 94-й гвардейский штурмовой авиационный полк)
 950-й штурмовой авиационный полк  (с 01.05.1943 года 95-й гвардейский штурмовой авиационный полк)
 288-я истребительная авиационная дивизия
 659-й истребительный авиационный полк
 866-й истребительный авиационный полк
 897-й истребительный авиационный полк
 391-я отдельная авиационная эскадрилья связи
 265-я отдельная рота связи
 36-й отдельный взвод аэрофотослужбы
 1846 военно-почтовая станция

Боевой состав на с 28 мая 1944 года по 01 августа 1944 года 
 214-я штурмовая авиационная дивизия (по 14.07.1944 г.)
 129-я истребительная авиационная дивизия
 391-я отдельная авиационная эскадрилья связи
 265-я отдельная рота связи
 36-й отдельный взвод аэрофотослужбы
 1846 военно-почтовая станция

Боевой состав с 01 августа 1944 года по 14 ноября 1944 года 
 3-я гвардейская штурмовая Валдайско-Ковельская Краснознамённая ордена Суворова авиационная дивизия
 33-й гвардейский штурмовой авиационный полк
 70-й гвардейский штурмовой авиационный полк
 71-й гвардейский штурмовой авиационный полк
 300-я штурмовая авиационная дивизия
 106-й штурмовой авиационный полк
 382-й штурмовой авиационный полк
 724-й штурмовой авиационный Краснознамённый полк
 904-й штурмовой авиационный полк
 1-я гвардейская истребительная Сталинградская Краснознамённая авиационная дивизия
 53-й гвардейский истребительный Сталинградский ордена Ленина авиационный полк
 54-й гвардейский истребительный Керченский Краснознамённый авиационный полк
 55-й гвардейский истребительный Харьковский авиационный полк
 336-я истребительная Ковельская Краснознамённая авиационная дивизия
 163-й истребительный Седлецкий Краснознамённый авиационный полк
 265-й истребительный авиационный полк
 483-й истребительный авиационный полк
 265-я отдельная рота связи
 36-й отдельный взвод аэрофотослужбы
 1846 военно-почтовая станция

Участие в операциях и битвах 
 Сталинградская операция с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года.
 Среднедонская операция с 16 декабря 1942 года по 30 декабря 1943 года.
 Ворошиловградская операция (Скачок) с 29 января 1943 года по 18 августа 1943 года.
 Курская оборонительная операция с 5 июля 1943 года по 12 июля 1943 года.
 Белгородско-Харьковская операция (Румянцев) с 3 августа 1943 года по 23 августа 1943 года.
 Донбасская операция с 13 августа 1943 года по 22 сентября 1943 года.
 Запорожская операция с 10 октября 1943 года по 14 октября 1943 года.
 Днепропетровская операция с 23 октября 1943 года по 5 ноября 1943 года.
 Никопольско-Криворожская операция с 30 января 1944 года по 29 февраля 1944 года.
 Березнеговато-Снигиревская операция с 6 марта 1944 года по 18 марта 1944 года.
 Одесская операция с 23 марта 1944 года по 14 апреля 1944 года.
 Люблинско-Брестская операция с 18 июля 1944 года по 2 августа 1944 года

Присвоение гвардейских званий 
 267-я штурмовая авиационная дивизия 1 мая 1943 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм Приказом НКО СССР переименована в 5-ю гвардейскую штурмовую авиационную дивизию.
 808-й штурмовой авиационный полк 1 мая 1943 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм Приказом НКО СССР переименован в 93-й гвардейский штурмовой авиационный полк.
 843-й штурмовой авиационный полк 1 мая 1943 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм Приказом НКО СССР переименован в 94-й гвардейский штурмовой авиационный полк.
 950-й штурмовой авиационный полк 1 мая 1943 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм Приказом НКО СССР переименован в 95-й гвардейский штурмовой авиационный полк.

Почётные наименования 
 3-й гвардейской Валдайской штурмовой авиационной дивизии присвоено почётное наименование «Ковельская»
 5-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии присвоено почётное наименование «Запорожская»
 288-й истребительной авиационной дивизии присвоено почётное наименование «Павлоградская»
 336-й истребительной авиационной дивизии присвоено почётное наименование «Ковельская»
 163-му истребительному авиационному полку присвоено почётное наименование «Седлецкий»

Награды 
 5-я гвардейская Запорожская штурмовая авиационная дивизия Указ Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1944 года награждена орденом Красного Знамени.
 3-я гвардейская штурмовая авиационная Валдайско-Ковельская дивизия Указом Президиума Верховного Совета СССР от  9 августа 1944 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками за овладение городОм Холм (Хелм) и проявленные при этом доблесть и мужество награждена орденом Красного Знамени.
 33-й гвардейский штурмовой авиационный Воронежский полк Указом Президиума Верховного Совета СССР от  9 августа 1944 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками за овладение городом Холм (Хелм) и проявленные при этом доблесть и мужество награждён орденом Красного Знамени.
 70-й гвардейский штурмовой авиационный полк Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1944 года за образцовое выполнение заданий командования в боях при прорыве обороны немцев западнее Ковель и проявленные при этом доблесть и мужество награждён орденом Красного Знамени.
 71-й гвардейский штурмовой авиационный полк Указом Президиума Верховного Совета СССР от  9 августа 1944 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками за овладение городом Холм (Хелм) и проявленные при этом доблесть и мужество награждён орденом Красного Знамени.
 724-й штурмовой авиационный полк Указом Президиума Верховного Совета СССР  от 2 августа 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество награждён орденом Красного Знамени.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Советская авиация в Отечественной войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 The Luftwaffe, 1933- 45
 Авиаторы Второй мировой войны
 «Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941—1945» / М. Л. Дударенко, Ю. Г. Перечнев, В. Т. Елисеев и др. — М.: Воениздат, 1985. — 598 с. Электронная версия

Смешанные авиационные корпуса СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования — участники Сталинградской битвы
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1944 году
Участники Курской битвы
Участники Харьковских операций
Участники битвы за Днепр